Municipio de Reeder puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Reeder (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Reeder (condado de Anderson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Anderson.
 Municipio de Reeder (condado de Missaukee, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Missaukee.